Фра́уэнкирхе ( — «церковь Богоматери») — церковь в Дрездене, одна из наиболее значительных лютеранских церквей города. Сооружена в стиле барокко по указанию саксонского курфюрста и короля Польши Августа Сильного в 1726—1743 годах.

История 
Предшественницей собора была одноимённая церковь, которая существовала на этом месте с XI века и много раз перестраивалась. К 1722 году эта церковь обветшала так, что для безопасности с неё даже сняли колокола. Новый храм возводил по своему проекту архитектор Георг Бер (). Монументальное 95-метровое сооружение, рассчитанное на 3500 мест и увенчанное громадным куполом, отличалось элегантной внешней простотой и великолепным внутренним убранством.

В годы Второй мировой войны церковь была полностью разрушена в ходе бомбардировок Дрездена англо-американской авиацией 13 февраля 1945 года. Власти ГДР при недостатке финансовых средств приняли решение не восстанавливать, а оставить её как напоминание потомкам о произошедшем.

В 1989 году было положено начало движению «Акция-Фрауэнкирхе» по восстановлению церкви из руин. Движение оформилось в общество «Гражданская инициатива по восстановлению Фрауэнкирхе». Группа заинтересованных граждан во главе со всемирно известным дирижёром и трубачом Людвигом Гюттлером призвала начать сбор средств на восстановление церкви.

Восстановление собора по историческим чертежам началось лишь после объединения Германии. В январе 1993 года в Дрездене в районе разрушенной церкви начались археологические работы. Первый камень в фундамент был положен 27 мая 1994 года. Непосредственное строительство-восстановление здания собора началось в 1996 году. Рядом с восстанавливаемой церковью установили деревянную колоколенку с единственным уцелевшим колоколом Фрауэнкирхе, который входил в набор из четырёх колоколов 1732 года.

Из книги: Виктор Коршиков. «Хотите, я научу вас любить оперу. О музыке и не только»:  В феврале 1990 года, спустя всего несколько месяцев после падения берлинской стены, несколько дрезденцев открыли кампанию в надежде восстановить собор. Первым делом они обратились с открытым письмом к королеве Англии и президенту США. Идею эту поддержали отнюдь не все, так как восстановление Фрауэнкирхе, во-первых, обойдётся в огромную сумму, а во-вторых, сотрёт память о войне. Жители Дрездена привыкли к руинам и свечам. Но в скором времени проект получил поддержку, и было собрано 100 из необходимых на реконструкцию 160 миллионов долларов от спонсоров из 26 стран. Работы были начаты в 1993 году. Первым делом начались раскопки. Каждый вырытый камень был сфотографирован и архивирован. При возможности, в реконструкции были использованы сохранившиеся камни, однако более 90 процентов материалов были новыми.<…> …с теологической точки зрения, душевные раны можно исцелить, но и раны города тоже когда-нибудь заживут. Ведь рано или поздно, все камни, и новые и старые, примут одинаковый цвет. (2006 г.)Камни, сохранившиеся после разрушения собора, и использованные при восстановлении, специально не очищали от тёмного налёта. Такие камни разбросаны отдельными пятнами по всем стенам, а слева на фотографии виден тёмный, уцелевший участок стены.  Венчающий церковь крест был изготовлен в Англии сыном пилота, участвовавшего в бомбардировке Дрездена. Он имеет неофициальное название Versöhnungskreuz — «крест примирения».

Торжественное открытие Фрауэнкирхе состоялось в 2005 году. На церемонии присутствовали президент Германии Хорст Кёлер, канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, герцог Кентский, послы Великобритании, США и Франции. Церемонию освящения здания проводил епископ Евангелическо-лютеранской церкви Саксонии Йохен Боль.

Использованные при восстановлении сохранившиеся оригинальные камни выделяются чёрными пятнами на фоне светлого фасада.

Примечания

Литература 
 
 Gerhard Glaser / Stiftung Frauenkirche Dresden (Hrsg.): Die Frauenkirche zu Dresden. Werden, Wirkung, Wiederaufbau. Dresden 2005, ISBN 978-3-937602-27-1
 Reinhard Appel: Die Dresdner Frauenkirche. «Aus Ruinen auferstanden …» Lingen, Köln 2005, ISBN 3-938323-11-6.
 Jürgen Helfricht: Die Dresdner Frauenkirche. Eine Chronik von 1000 bis heute. 8. Auflage, Husum 2014, ISBN 978-3-89876-122-2
 Jürgen Helfricht: The Dresden Frauenkirche. Church of Our Lady. A chronicle from 1000 A.D. to the present. Husum, Husum 2010, ISBN 3-89876-122-3.
 Jürgen Helfricht: Dresden und seine Kirchen. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2005, ISBN 3-374-02261-8
 Stiftung Frauenkirche Dresden (Hrsg.): Kirchenführer Frauenkirche Dresden. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2005, ISBN 3-374-02334-7
 Siegfried Gerlach: George Bähr — Der Erbauer der Dresdner Frauenkirche. Ein Zeitbild. Böhlau Verlag, Köln 2005, ISBN 3-412-22805-2
 Ludwig Güttler (Hrsg.): Der Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche. Botschaft und Ausstrahlung einer weltweiten Bürgerinitiative. Verlag Schnell und Steiner, Regensburg 2006 ISBN 3-7954-1894-1
 Hans-Joachim Kuke: Die Frauenkirche in Dresden: «Ein Sankt Peter der wahren evangelischen Religion». Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms 1996. ISBN 978-3-88462-124-0
 
 Heinrich Magirius: Die Dresdner Frauenkirche. Jahrbuch in 15 Bd. 1995—2011.
 Heinrich Magirius: Die Dresdner Frauenkirche von George Bähr. Entstehung und Bedeutung. Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft, Berlin 2005, ISBN 3-87157-211-X
 Reinhard Spehr: Grabungen in der Frauenkirche von Nisan/Dresden. In: Judith Oexle (Hrsg.): Frühe Kirchen in Sachsen. Ergebnisse archäologischer und baugeschichtlicher Untersuchungen. Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte 23. Theiss-Verlag, Stuttgart 1994, S. 206—217. ISBN 3-8062-1094-2.
 Volker Rausch: Facility Management in kulturhistorischen Immobilien. Erarbeitung eines Konzeptes für die Instandhaltung und Pflege in kulturhistorischen Gebäuden am Beispiel der Frauenkirche Dresden. VDM Verlag Saarbrücken, 2010, ISBN 978-3-639-24125-9
 Stiftung Frauenkirche (Hrsg.): Die Orgel der Dresdner Frauenkirche. Sandstein Verlag, Dresden 2015, ISBN 978-3-95498-197-7

Ссылки 
 Официальный сайт. Содержит исторические и современные фотографии.
 Веб-камера с видом на Фрауэнкирхе

Воссозданные культовые сооружения Дрездена
Лютеранские храмы Германии
Соборы Германии
Храмы Богородицы в Германии
Храмы Пресвятой Девы Марии
Церкви Дрездена